Движение за свободу слова (; FSM) — массовый, продолжительный студенческий протест, который проходил в течение 1964-1965 учебного года в кампусе Калифорнийского университета в Беркли. Движение неофициально находилось под центральным руководством Марио Савио. Среди других студенческих лидеров - Джек Вайнберг, Майкл Россман, Джордж Бартон, Брайан Тернер, Беттина Аптекер, Стив Вайсман, Майкл Тил, Арт Голдберг, Джеки Голдберг и другие.

Движение за свободу слова, в котором приняли участие тысячи студентов, стало первым массовым актом гражданского неповиновения в кампусе американского учебного заведения в 1960-х годах. Студенты настаивали на том, чтобы администрация университета сняла запрет на политическую деятельность в кампусе и признала право студентов на свободу слова и академические свободы. Движение за свободу слова находилось под влиянием новых левых, а также было связано с Движением за гражданские права и Движением против войны во Вьетнаме. По сей день наследие Движения продолжает формировать американский политический диалог как в университетских городках, так и в обществе в целом, влияя на политические взгляды и ценности студентов и широкой общественности.

1964—1965

Предыстория 
В 1958 году студенты-активисты организовали университетскую политическую партию SLATE, для того чтобы продвигать право студенческих групп на участие в решении внеуниверситетских вопросов. Осенью 1964 года студенческие активисты, некоторые из которых путешествовали с «Ездоками свободы» и работали над регистрацией афроамериканских избирателей в Миссисипи в рамках проекта «Лето свободы», установили в кампусе информационные столы и собирали пожертвования на цели, связанные с Движением за гражданские права. Согласно существующим на тот момент правилам, сбор средств для политических партий был ограничен исключительно демократическими и республиканскими школьными клубами. Кроме того, от преподавателей требовалась обязательная «клятва верности», что приводило к увольнениям и продолжающимся спорам по поводу академической свободы.

14 сентября 1964 года декан Кэтрин Тоул объявила, что существующие университетские правила, запрещающие пропаганду политических идей или кандидатов, внешних политических ораторов, набор членов и сбор средств студенческими организациями на пересечении Бэнкрофт и Телеграф-авеню, будут «строго соблюдаться».

Джек Вайнберг и сидячая забастовка 
1 октября 1964 года за столом Комитета за расовое равноправие (англ. Congress of Racial Equality, CORE) сидел бывший студент Джек Вайнберг. К нему подошли  деканы Джордж С. Мерфи и Питер Ван Хаутен вместе с лейтенантом университетской полиции Мерриллом Ф. Чандлером. Вайнберг в свою очередь, отказался представиться или выйти из-за стола и был арестован. Произошло стихийное движение студентов, которые окружили полицейскую машину, в которую его посадили. Полицейская машина оставалась там в течение 32 часов, и все это время Вайнберг находился в ней. В какой-то момент вокруг машины, возможно, находилось 3000 студентов. Автомобиль использовался в качестве трибуны для ораторов, и проводилась непрерывная общественная дискуссия, которая продолжалась до тех пор, пока обвинения против Вайнберга не были сняты.
2 декабря от 1500 до 4000 студентов отправились в Спрул-холл в качестве крайней меры, чтобы возобновить переговоры с администрацией на предмет ограничений на политические высказывания и действия в кампусе. На демонстрации присутствовала Джоан Баез и руководила пением песен, а также оказывала моральную поддержку. На первом этаже ассистенты преподавателей проводили «Уроки свободы», а в главном вестибюле проходила специальная служба Хануки. На ступенях Спрул-холла Марио Савио произнес знаменитую речь:…Что ж, я прошу вас подумать - если это [т университет -] фирма, и если Попечительский совет - это Совет директоров, и если президент Керр на самом деле является менеджером, тогда я скажу вам кое-что: преподаватели - это кучка сотрудников, а мы - сырье! Но мы - куча сырья, которое не предназначено для того, чтобы подвергаться какому-либо процессу. Не хочу превращаться ни в какой продукт! Не хочу - не хочу, чтобы в конечном итоге меня купили некоторые клиенты университета, будь то правительство, будь то промышленность, будь то организованный труд, будь то кто угодно! Мы же люди!

И это... это подводит меня ко второму способу гражданского неповиновения. Наступает момент, когда работа машины становится настолько отвратительной, вызывает у вас такую тошноту на душе, что вы не можете принимать в ней участие! Вы даже не можете пассивно принимать участие! И вы должны положить свои тела на шестеренки и колеса, на рычаги, на весь аппарат - и вы должны остановить это! И вы должны указать людям, которые им управляют, людям, которые им владеют, что, если вы не будете свободны, машина вообще не сможет работать!В полночь заместитель прокурора округа Аламед Эдвин Миз III позвонил губернатору Эдмунду Брауну-старшему и попросил разрешения провести массовый арест. Вскоре после 2 часов ночи 4 декабря 1964 года полиция оцепила здание, и в 3:30 утра начались аресты. Было арестовано около 800 студентов, большинство из которых были доставлены примерно за 25 миль на автобусе в тюрьму Санта-Рита в Дублине. Через несколько часов они были освобождены под подписку о невыезде. Примерно месяц спустя университет выдвинул обвинения против студентов, организовавших сидячую забастовку, что привело к еще более масштабному студенческому протесту, который чуть не закрыл университет..

Последствия 
В конце концов, университетские чиновники медленно пошли на попятную. К 3 января 1965 года новый исполняющий обязанности ректора Мартин Мейерсон (который, заменил ушедшего в отставку Эдварда Стронга) установил временные правила политической деятельности в кампусе Калифорнийского университета в Беркли. Он выделил ступени Спрул-холла в качестве открытой дискуссионной площадки в определенные часы дня и разрешил ставить информационные столы. Это относилось ко всему студенческому политическому спектру, а не только к либеральным элементам, которые составляли Движение за свободу слова.

Большинство сторонних наблюдателей определили Движение за свободу слова как движение левых. Студенты и другие лица, выступающие против внешней политики США, действительно усилили свою заметность в кампусе после первоначальной победы FSM. Весной 1965 года за FSM последовал Комитет дня Вьетнама, ставший важной отправной точкой для движения против войны во Вьетнаме.

1966—1970 
Движение за свободу слова имело долгосрочные последствия для Калифорнийского университета в Беркли и стало поворотным моментом в движении за гражданские свободы в 1960-х годах. Это было воспринято как начало знаменитого студенческого активизма, который существовал в кампусе в 1960-х годах и в меньшей степени продолжается сегодня. Наблюдалась значительная негативная реакция избирателей в отношении лиц, вовлеченных в Движение за свободу слова. Осенью 1966 года Рональд Рейган одержал неожиданную победу и был избран губернатором Калифорнии. Затем он дал указание Попечительскому совету Калифорнийского университета уволить президента Калифорнийского университета Кларка Керра из-за того, что он был слишком мягок по отношению к протестующим. ФБР хранило секретные досье на Керра и Савио и подвергало их жизни вмешательству в рамках COINTELPRO.

Воссоединения 
Воссоединение FSM, посвященное 20-летию Движения, состоялось в первую неделю октября 1984 года и привлекло значительное внимание средств массовой информации. На митинге в Спрул Плаза присутствовали ветераны FSM Марио Савио, который прервал долгое добровольное молчание, Джек Вайнберг и Джеки Голдберг. Неделя продолжилась серией открытых для общественности дискуссий, посвященных движению и его влиянию. Воссоединение в честь 30-й годовщины FSM, состоявшиеся в первые выходные декабря 1994 года, также было публичным мероприятием, с еще одним митингом на Спрул Плаза с участием Савио, Вайнберга, Голдберг и групповыми дискуссиями о FSM и текущих проблемам свободы слова. В апреле 2001 года Библиотека Бэнкрофта Калифорнийского университета в Беркли провела симпозиум, посвященный открытию цифрового архива Движения за свободу слова. Несмотря на то, что это была не официальная встреча FSM, многие лидеры FSM присутствовали в дискуссионных группах, а другие участники Движения были в аудитории. Воссоединение в честь 40-летия FSM, первое после смерти Савио в 1996 году, состоялось в октябре 2004 года. На нем обозреватель Молли Айвинс выступила с ежегодной лекцией памяти Марио Савио, за которой позже, на этой неделе, последовал традиционный митинг на Спрул Плаза и групповые дискуссии по вопросам гражданских свобод. Также была воскресная встреча являвшаяся более частным мероприятием, в первую очередь собранием ветеранов движения, в память о Савио и близком союзнике FSM, профессоре Реджинальде Зельнике, который погиб в результате несчастного случая в мае.

Примечания 

Свобода слова в США
Акции протеста в США
Студенческое движение
Политические движения
История социализма
История Калифорнии
Контркультура 1960-х годов
1960-е годы в США
Калифорнийский университет в Беркли